Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2017 проводился со 2 по 5 марта 2017 в городе Блейн (штат Миннесота). Турнир проводился в 10-й раз.

В чемпионате принимали участие 12 команд.

Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда Бекка Хэмилтон / Мэтт Хэмилтон, победившая в финале команду Табита Питерсон / Джозеф Поло. Бронзовые медали завоевали команды, проигравшие в полуфиналах: команда Александра Карлсон / Derrick McLean и команда Нина Рот / Крой Нернбергер.

Команда Бекка Хэмилтон / Мэтт Хэмилтон выступила затем как смешанная парная сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2017, состоявшемся в апреле 2017 в городе Летбридж (Канада), где заняла 10-е место.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 2 группы по 6 команд в каждой (A, B), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые три места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «усечённой» олимпийской системе: четвертьфиналы (в них встречаются команды, занявшие 2-е и 3-е место в разных группах; проигравшие в четвертьфиналах играют «утешительный финал» за итоговое 5-е место), полуфиналы (где встречаются занявшие 1-е место в группах и победители четвертьфиналов), затем в финале встречаются победители полуфиналов. Матч за 3-е место не проводится — его занимают две команды, проигравшие в полуфиналах.

Составы команд

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфинал плей-офф с 1-го места.
 Проходят в четвертьфинал плей-офф со 2-го места.
 Проходят в тай-брейк (раунд 2) за выход в четвертьфинал плей-офф с 3-го места.
 Проходят в тай-брейк (раунд 1) за выход в четвертьфинал плей-офф с 3-го места.

Тай-брейк (A)

Группа B 

 Проходят в полуфинал плей-офф с 1-го места.
 Проходят в четвертьфинал плей-офф со 2-го места.
 Проходят в тай-брейк за выход в четвертьфинал плей-офф с 3-го места.

Тай-брейк (B)

Плей-офф

Четвертьфиналы 
4 марта, 20:00

Матч за 5-е место 
5 марта, 9:00

Полуфиналы 
5 марта, 9:00

Финал 
5 марта, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 2017 Mixed Doubles Championship | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2017

Спорт в США в 2017 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Миннесоте
Март 2017 года